Der Rajon Schachtarsk (ukrainisch /; russisch /) war eine 1965 gegründete Verwaltungseinheit innerhalb der Oblast Donezk im Osten der Ukraine.

Der Rajon hatte eine Fläche von 1100 km² und eine Bevölkerung von etwa 19.000 Einwohnern, der Verwaltungssitz befand sich in der namensgebenden Stadt Schachtarsk, diese war jedoch kein Teil des Rajons.

Er wurde im Januar 1965 durch Ausgliederung der nördlichen Teile des Rajons Amwrossijiwka und kleinen Teilen des Rajons Artemiwsk (heute Rajon Bachmut) gegründet, er ist derzeit durch die Volksrepublik Donezk besetzt und steht somit nicht direkt unter ukrainischer Kontrolle.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Horliwka.

Geographie 
Der Rajon lag im Osten der Oblast Donezk im Osten des Donezbecken, er grenzte im Nordwesten an die Stadt Jenakijewe, im Nordosten an den Rajon Bachmut, im Osten an den Rajon Perewalsk und den Rajon Antrazyt (in der Oblast Luhansk), im Südosten an Russland (Oblast Rostow, Rajon Kuibyschewo), im Süden an den Rajon Amwrossijiwka sowie im Westen an die Stadt Makijiwka.

Durch das ehemalige Rajonsgebiet fließen die Flüsse Krynka und Mius, dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 80 und 270 Höhenmetern.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 13 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 42 Dörfer
 12 Ansiedlungen

Dörfer und Siedlungen

Weblinks

Siehe auch 
 Verwaltungsgliederung der Ukraine#Rajone

Einzelnachweise 

Schachtarsk
Rajon Horliwka
Aufgelöst 2020